Papradisjte (makedonska: Папрадиште) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Kičevo, i den västra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Skopje. Papradisjte ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Papradisjte är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Dobra Voda,  meter över havet,  kilometer nordost om Papradisjte. Närmaste större samhälle är Gostivar,  kilometer nordväst om Papradisjte. 

Trakten runt Papradisjte består till största delen av jordbruksmark. Runt Papradisjte är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kičevo (kommun)